Дульциций () может означать:

 Дульциций — презид (наместник) провинции Македония при Диоклетиане. Фигурант одноимённой пьесы X века.
 Дульциций — один из высокопоставленных военачальников Римской империи времён Валентиниана, преемник Фуллофауда на посту .
  — пьеса первого европейского драматурга, монахини Хросвиты.

Примечания

Литература